Rojewo (gemeente)
 Rojewo (powiat Inowrocławski)
 Rojewo (powiat Rypiński)
 Rojewo (Groot-Polen)